Jümme (rivier), een rivier in Noord-Duitsland
Samtgemeinde Jümme, een gemeente in Noord-Duitsland